Paul Dirac (1902-1984), een Brits natuurkundige, een van de grondleggers van kwantummechanica
 de door Paul Dirac voor het eerst vermelde Diracdelta
 Dirac (Frankrijk) is een gemeente in het departement Charente in Frankrijk
 Dirac (videocodec) is een openbronvideocodec, ontwikkeld door de BBC
 Dıraç, de Turkse naam voor de Albanese stad Durrës